Il singolare del torneo di tennis Borden Classic 1977, facente parte dei Tornei di tennis femminili indipendenti nel 1977, ha avuto come vincitrice Billie Jean King ha battuto in finale Martina Navrátilová 7-5, 5-7, 6-1.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Borden Classic 1977